Vallerano – comune in provincia di Viterbo
Vallerano – frazione di Calestano in provincia di Parma
Vallerano – corso d'acqua di Roma
Vallerano – zona di Roma
Vallerano – zona boschiva di Pisoniano nella città metropolitana di Roma

Pagine correlate 
Vallerani